On the Road er en roman fra 1957 skrevet af den amerikanske beat-forfatter Jack Kerouac. Den danske titel er Vejene.

On the Road kan også henvise til:

Film 
 On the Road (film fra 2012), en filmatisering af romanen
 On the Road: A Document (1964), dokumentarfilm af Noriaki Tsuchimoto
 On the road (film fra 2000), en dansk kortfilm fra 2000

 Musik 
 Album 
 On the Road (Count Basie album), 1979
 On the Road (The Country Gentlemen album), 1963
 On the Road (The Dubliners album), 1973
 On the Road (George Carlin album), 1977
 On the Road (Lee Roy Parnell album), 1993
 On the Road (Miss Kittin album), 2002
 On the Road (Traffic album), 1973
 On the Road 1972, et live album af Camel udgivet i 1992
 On the Road 1981, et live album af Camel udgivet i 1997
 On the Road 1982, et live album af Camel udgivet i 1994

 Sange 
 "On the Road" (Dick Damron sang), 1976
 "On the Road" (Lee Roy Parnell sang), 1993
 "On the Road", en sang afLarry Conklin
 "On the Road", en sang af Shinhwa from The Return "On the Road", en sang fra anmimationsfilmen fra 1994 Thumbelina''